

Anno 
 470 o 470 a.C.

Codici 
 470 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ceccano, in provincia di Frosinone
 470 – Codice che designa una classe velica

Matematica 
 470 – numero naturale